Militosjan ist der Familienname folgender Personen:

 Israjel Militosjan (* 1968), sowjetisch-armenischer Gewichtheber
 Wartan Militosjan (1950–2015), sowjetischer Gewichtheber